Это статья о художественном фильме. О парижском кафе см. Кафе де Флор.

«Кафе де Флор» () — художественный фильм режиссёра Жан-Марка Валле, вышедший на экраны в 2011 году. Лента получила 13 номинаций на канадскую кинопремию «Джини» и была удостоена трёх наград: за лучшую женскую роль (Ванесса Паради), лучший грим и лучшие визуальные эффекты.

Сюжет 
В фильме параллельно рассказывается две истории. Одна из них происходит в современном Монреале, где разведённая женщина поначалу пытается оставаться верной своим иллюзиям о нерушимости союза двух половинок: она и её бывший муж. Вторая часть сюжета развивается в конце 1960-х годов в Париже, где одинокая мать посвящает всю себя заботе о своём сыне с синдромом Дауна. Эти две истории оказываются неожиданным образом связанными посредством страдающей от расставания женщины, что и помогает ей в финале фильма примириться с уходом любимого мужчины. Через борьбу со своим психозом она смогла признаться самой себе во лжи, которой она наивно верила всю свою жизнь, окончательно похоронив свою веру в слепые романтические иллюзии о предназначенности мужчины и женщины. Она осмелилась признать  факт  абсолютной свободы её бывшего мужа от неё самой, несмотря на наличие двух общих детей.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил по большей части положительные отзывы от критиков.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы о реинкарнации
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы на английском языке
Фильмы Франции 2011 года
Фильмы Канады 2011 года
Фильмы Canal+
Фильмы Ciné+